David Kilinc (Lausanne, 1992. január 19. –) svájci labdarúgó-középpályás.

Források 
David Kilinc adatlapja a worldfootball.net oldalon 

1992-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az Elazığspor labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek